«The Powerpuff Girls» puede hacer referencia a:

 The Powerpuff Girls, serie de televisión animada estrenada en 1998
 The Powerpuff Girls (serie de televisión de 2016), reinicio o reboot de la serie anterior
 The Powerpuff Girls Movie, precuela cinematográfica de la serie de 1998
 Demashita! Powerpuff Girls Z, serie de anime estrenada en 2006